Валя Суперлига 2017/2018 — 19-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 18 августа 2017 года по май 2018 года. В турнире принимают участие 12 команд, «Трепча'89» защищает свой чемпионский титул.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Феризай», «Трепча» и «Хайвалия». Их заменили «Флямуртари» и «Велазними», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первой лиге 2016/17, а также «Влазния Пожеран», победившая «Феризай» в стыковом матче.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Косова
  Суперлига на UEFA.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово